Plusieurs compilations musicales portent le titre The Ultimate Collection :

Musique 
 The Ultimate Collection d'Ace of Base
 The Ultimate Collection de Sade Adu
 The Ultimate Collection de DeBarge
 The Ultimate Collection du groupe Emerson, Lake and Palmer
 Ultimate Collection d'Eurythmics
 The Ultimate Collection de Whitney Houston
 The Ultimate Collection de Michael Jackson
 The Ultimate Collection de Paul Simon
 The Ultimate Collection de Barry White